Rogers Cup 2007 (kobiety)
 Rogers Cup 2007 (mężczyźni)